Hochmühle heißen Mühlen und Orte:

 Hochmühle (Aalen), ehemalige Mühle am Weißen Kocher bei Unterkochen, Stadt Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hochmühle (Nidderau), ehemalige Mühle in Windecken, Stadt Nidderau, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Hochmühle (St. Wendel), Mühle in Oberlinxweiler, Stadt St. Wendel, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Hochmühle (Straubenhardt), Wohnplatz in Ottenhausen, Gemeinde Straubenhardt, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Hochmühle (Viersen) oder Höchmühle, Windmühle in Dülken, Stadt Viersen, Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen